Francesc Descatllar i de Tord (Berga, Segle  - Barcelona, 1715), militar català durant la Guerra de Successió 
 Lluís Descatllar i Desbac (?, 1596 — ?, 1645), senyor de Besora i del Catllar i regent de la tresoreria (1627-29)